Desgranges ist der Familienname folgender Personen:
 Claudia Desgranges (* 1953), deutsche Malerin und Installationskünstlerin
 Jean-Baptiste Desgranges (1751–1831), französischer Arzt
 Jean-Claude-Léonard Poisle Desgranges (1789–1876), französischer Lexikograf

Siehe auch:
 Desgrange